Unterthann ist der Ortsname von

 Unterthann (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Unterthann (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

 Unterthann (Gemeinde Weißkirchen in Steiermark), Ortsteil von Weißkirchen in Steiermark im Bezirk Murtal, Steiermark